Joy as an Act of Resistance is het tweede studioalbum van de Britse postpunk band Idles.

Nummers

Referenties

Muziekalbum uit 2018